Мартен Фуркад (фр. Martin Fourcade, *14 вересня 1988) — французький біатлоніст, п'ятириразовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу. 
 Сімон Фуркад (фр. Simon Fourcade; 25 квітня 1984, Перпіньян) — французький біатлоніст, учасник Олімпійських ігор.